Hollebeek (Temse), wijk in het Oost-Vlaamse dorp Temse.
 Hollebeek (Merelbeke), wijk in de Oost-Vlaamse gemeente Merelbeke.
 Hollebeek (waterloop), een beek die de grens vormt tussen Wilrijk en Hoboken.
 Hollebeek (waterloop), een beek die in Merelbeke langs bossen en wijken loopt.